1972/73 was het 74ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Tabel

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1972/73